Balliet ist der Familienname folgender Personen:
 D. M. Balliet (1866–1960), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer
 Stephan Balliet (* 1992), deutscher Rechtsextremist und Mörder, siehe Anschlag in Halle (Saale) 2019

Siehe auch:
 Ballet
 Ballett, klassischer künstlerischer Bühnentanz
 Whitney Balliett (1926–2007), US-amerikanischer Jazz-Autor und -Kritiker